Macquarie River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Macquarie River (Barwon River), Nebenfluss des Barwon River in New South Wales.
 Macquarie River (South Esk River), Nebenfluss des South Esk River in Tasmanien.